Couples Therapy (engl. Paartherapie) steht für:

 Couples Therapy (Fernsehserie, 2012), US-amerikanische Reality-TV-Fernsehserie
 Couples Therapy (Fernsehserie, 2019), US-amerikanische Reality-TV-Fernsehserie
 Couples Therapy (Fernsehserie, 2022), australisches Remake der Reality-TV-Fernsehserie aus dem Jahr 2019